Clan Niwa – clan di samurai giapponese proprietario della provincia di Owari
 Daiki Niwa – calciatore giapponese
 Daisuke Niwa –  personaggio di D•N•Angel, manga di Yukiru Sugisaki
 Distretto di Niwa – distretto della prefettura di Aichi, in Giappone
 Fumio Niwa – scrittore giapponese
 Kōki Niwa – tennistavolista giapponese
 Niwa Kawamoto – supercentenaria giapponese
 Sora no Niwa – album di Akino Arai pubblicato nel 1997